Warsch ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Warsch, ein Schafhirt, der im 17. Jahrhundert in Oggersheim lebte
 Wilhelm Warsch (1895–1969), Kommunalbeamter, Bürgermeister und Politiker (CDU)
 Wolfgang Warsch (* 1980), österreichischer Molekularbiologe und Spieleautor